Я́ков Петро́вич Ко́втун (22 октября 1916 — 15 сентября 2014) — советский геолог. Организатор геофизических работ по поиску железных руд, бокситов, сульфидного никеля и других полезных ископаемых на Воронежском кристаллическом массиве. В 1952—1983 годах — начальник Воронежской (Южной) геофизической экспедиции.

Биография

Детство, образование и воспитание 
Родился в селе Вороньки (Полтавская губерния). Отец Пётр Романович (1879—1948), мать Ефросинья Осиповна (1882—1965) — простые сельчане. В семье было ещё три сестры (Ульяна (1907—1997), Ганна (1912—1933), Мария (1920—1988)) и единокровный брат (Мыкола (1900—1942)).

В первый класс Якова определили в 1923 году. В 1931 году окончил 7-й класс и поступил в Лохвицкий педагогический техникум, а в 1932 году — на рабочий факультет института инженеров водного хозяйства в Харькове. В 1933 году окончил институт и сдал экзамен на I курс Одесского института инженеров землеустройства. С 1934 года по 1939 год обучался в Одесском сельхозинституте (в 1934 году 2 института объединили в один и сделали отдельную кафедру по землеустройству), который он успешно окончил, получив диплом инженера-топографа и геодезиста и звание лейтенанта-артиллериста. В 1939 году распределился в Москву в Государственный Союзный Геофизический трест Министерства нефтяной промышленности на должность инженера-геодезиста в полевую геофизическую партию.

Работа в геологической области 

Первая работа — сейсморазведка и поиск нефтяных месторождений (Доссор, Косчегил, Тюлюс и Кузбак), в Северном Казахстане. Женится на Радченко Зинаиде Прокофьевне (1922-2011). В 1942 году родился сын Вячеслав.

В 1944 году переезжает в Гурьев в должности начальника сейсморазведочной партии. В том же году родился второй сын — Валентин. В 1946 году по состоянию здоровья переводится из Казахстана на Украину, в Киев и назначается начальником геофизической партии в Донбасскую геофизическую экспедицию. В 1948 году — назначен начальником кубанской сейсморазведочной партии Министерства геологии СССР, участвует в открытии крупных газонефтяных структур Каневской, Ленинградской и Кущевской.

В 1951 году — начальник Северо-Кавказской сейсморазведочной партии на структурах Сельская и Манычинская. В 1952 году — начальник Крымской Сейсморазведочной партии, проводившей сейсморазведочные работы по разведке структур на Керченском полуострове.

10 октября 1952 года назначен начальником Курской геофизической экспедиции. Экспедиция была создана в 1948 году, являлась постоянной организацией в системе Центргеологии и структурно оформилась в 1948 году в г. Обоянь (Курская область). В 1964 году экспедиция переехала в г. Воронеж, где впоследствии (в 1967 году) получила название Воронежской геофизической экспедиции.

В 1950-е годы экспедицией были выработаны технологии и методика геофизических работ по поисковому и детальному картированию аномалий, связанных с богатыми железистыми рудами. За 10 лет работы экспедиция увеличила объем своей работы в 4 раза.

Начальником Воронежской экспедиции Яков Ковтун был 31 год (с 1952 по 1983 год). За это время были открыты и разведаны такие богатые месторождения железных руд, как Лебединское, Стойленское, Михайловское, Яковлевское, Понзенское, Реутецкое, Курбакинское, Чернянское, Гостищевское и т. д.

Являлся депутатом 7 созывов Коминтернского районного Совета депутатов трудящихся в г. Воронеж (с 1966 по 1980 гг.).

Яков Ковтун воспитал более десяти кандидатов и докторов наук в области геолого-минералогических наук. Под его руководством начинали свой путь и трудились будущие известные в геофизике люди. Среди них лауреат Ленинской премии Н. Г. Шмидт, лауреат Государственной премии СССР в области техники В. Н. Бойдаченко, доктора и кандидаты наук Н. П. Афанасьев, В. И. Павловский, Е. Б. Серебряков, Г. А. и А. А. Любимовы, заслуженный геолог Российской Федерации С. П. Василюк и другие. Работы Якова Ковтуна опубликованы в различных геологических сборниках советского времени, а также хранятся в Центральном фондохранилище Росгеолфонда.

После выхода на пенсию Яков Ковтун переезжает в Московскую область, в город Лобня. Еще 18 лет работает в должности инженера Главного научно-исследовательского и информационно-вычислительного центра Комитета Российской Федерации по геологии и использованию недр. Окончательно с трудовой деятельностью Яков Ковтун распрощался лишь в 2001 году в возрасте 84 лет.

Яков Ковтун почётный гражданин города Обоянь (Курская область) . В городе Обоянь на здании Хирургического отделения районной больницы, где ранее располагалась Курская геофезическая экспедиция (г. Обоянь, ул. Федоровского, 40) размещена памятная доска с текстом: "В этом здании работал с 1952 по 1964 год почетный гражданин г. Обояни заслуженный геолог Российской Федерации Яков Петрович Ковтун".

Яков Петрович Ковтун скончался 15 сентября 2014 года .

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1954 г. № 202/143)
 Орден Трудового Красного Знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1963 г. № 1289-VI)
 Медаль «За трудовое отличие» (1968)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Знак «Отличник разведки недр» (1988)
 Знак «Победитель Социалистического соревнования 1974 года»
 Грамоты Министерства геологии СССР и РСФСР, Министерства природы Российской Федерации, Федерального агентства по недропользованию.
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (5 сентября 2011 года) — за большой вклад в развитие минерально-сырьевой базы России и многолетний добросовестный труд
 Заслуженный геолог Российской Федерации
 В 2001 году включен в информационно-биографический сборник Геофизики России.

Примечания

Ссылки 
 Ковтун Яков Петрович
 Распоряжение Правительства РФ от 5 сентября 2011 г. N 1527-р «О награждении почетной грамотой Правительства Российской Федерации Ковтуна Я. П.»
 Указ Президента РФ от 13 сентября 1994 г. N 1906 «О присвоении почетного звания „Заслуженный геолог Российской Федерации“

Литература 
 «Ветра и солнца брат» (сборник к 50-летию геологической службы Центрального черноземья), Центральный региональный геологический центр Министерства природных ресурсов РФ, Воронеж 1998;
 «Отдаем России», Комитет по геологии и использованию недр при Правительстве Российской Федерации, Москва, Издательство «Недра» 1993 ISBN 5-247-03434-1;
 «Геологи центральных районов России», Москва, Издательство «Геоинформмарк» 2007 ISBN 978-5-98877-027-5;
 «Геофизики России», Тверь, ООО «Издательство ГЕРС» 2001 ISBN 5-88942-017-8;
 «Геологическая служба Центральных районов России. История. Открытия. Люди.». Москва, Издательство «Геоинформцентр» 2003 ISBN 5-900357-84-8.
 «Геология — жизнь моя», « Железногорские ведомости» от 28 августа 2013 г.
 Итоги геофизических работ на Воронежском кристаллическом массиве с 1948 до 1965 г. и их дальнейшее развитие. Труды Воронежского государственного университета. Том 66. Геологический сборник. Издательство Воронежского государственного университета, Воронеж, 1968 г.
 «Обояни — 365 лет», «Обоянская газета» от 3 сентября 2014 г.
 «Аномалия в Обоянском уезде», «Обоянская газета» от 4 ноября 2016 гх.